

Abbigliamento
 Linea di cintura – Sinonimia della più usata espressione punto vita

Automobili
 Linea di cintura – Limite perimetrale superiore della carrozzeria chiusa di un'automobile, dalla quale generalmente si dipartono in altezza le superfici vetrate e i piantoni che supportano la capote dell'abitacolo

Linee ferroviarie
 Linea di cintura di Bologna
 Linea di cintura di Milano
 Linea di cintura di Trieste
 Linea di cintura di Udine
 Linea di cintura di Lisbona